Ларедо има више значења:
 Ларедо
 Ларедо (Мисури)